

Ульм — місто в Німеччині, в землі Баден-Вюртемберг, на річці Дунай

Ульм — місто, штат Арканзас
 Ульм — переписна місцевість, штат Монтана

Ульм — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея

Див. також 
 Новий Ульм (значення)